Eduard Wenckebach (1813-1874), ingenieur, grondlegger Nederlandse telegrafie en vader van Ludwig en Karel
 Henri Wenckebach (1861-1924), bestuurder en ingenieur; medeoprichter van Koninklijke Hoogovens
 Ludwig Willem Reymert Wenckebach (1860-1937), schilder en graficus, oom van Ludwig Oswald en broer van Karel Frederik
 Karel Frederik Wenckebach (1864-1940), arts, vader van Oswald en broer van Ludwig Willem Reymert
 Karla Wenckebach (1923), glazenier en schilderes, dochter van Ludwig Oswald Wenckebach
 Ludwig Oswald Wenckebach (1895-1962), beeldhouwer en kunstschilder en zoon van Karel Frederik
 Louise Wenckebach-Lau (1893-1967), textielkunstenaar, academiedocent, echtgenote van Ludwig Oswald Wenckebach en zus van schilder Thé Lau